În această listă sunt enumerate soiurile cultivate și sălbatice de plante din genul Capsicum (ardei și chili).

Soiuri cultivate

Capsicum annuum 
Capsicum annuum este specia cea mai răspândită a genului Capsicum, cu un număr de varietăți, cu mărime de la câțiva centimetri până la lungimea de 25 de cm, urmată de speciile Capsicum baccatum, Capsicum chinense, Capsicum frutescens (tabasco), și Capsicum pubescens.

Capsicum baccatum

Capsicum chinense

Capsicum frutescens

Capsicum pubescens

Specii sălbatice 
 Capsicum buforum 
 Capsicum caballeroi
 Capsicum campylopodium 
 Capsicum cardenasii 
 Capsicum ceratocalyx
 Capsicum chacoense 
 Capsicum coccineum 
 Capsicum cornutum 
 Capsicum dimorphum 
 Capsicum dusenii 
 Capsicum eximium 
 Capsicum friburgense
 Capsicum galapagoense 
 Capsicum geminifolium
 Capsicum hookerianum 
 Capsicum hunzikerianum
 Capsicum lanceolatum 
 Capsicum leptopodum 
 Capsicum minutiflorum 
 Capsicum mirabile 
 Capsicum parvifolium
 Capsicum pereirae
 Capsicum praetermissum
 Capsicum scolnikianum 
 Capsicum schottianum 
 Capsicum tovarii 
 Capsicum villosum

Vezi și 
 Tabasco (plantă)

Legături externe 
 Lista oficială a soiurilor (hibrizilor) de plante de cultură din Republica Socialistă România pentru anul 1989, dsclex.ro
 Soiuri înscrise în Suplimentul nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2011 , infomg.ro
 Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2016- Capsicum annuum (pag. 44), istis.ro
  Chili- und Paprikasorten aus aller Welt - über 2000 Sorten  (www.ethno-botanik.org)
  Sortenbeschreibungen (www.chili-balkon.de)
  Sortenbeschreibungen  (www.hot-pain.de)
  Die wichtigsten Chili-Sorten (www.pepperworld.com)

Ardei